Cassida pannonica — жук подсемейства щитовок из семейства листоедов.

Распространение 
Встречается с Восточной и Юго-восточной Европы на запад в Западную Францию, а также в Турции, Израиле, Сирии, Казахстане и Узбекистане.

Экология и местообитания 
Кормовые растения — астровые (Asteraceae): василёк луговой (Centaurea jacea), кентаврия паникулята (Centaurea paniculata), артишок (Cynara scolymus), аистник (Erodium) и наголоватка рыхлая (Jurinea laxa).

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych
 Щитоноска Cassida pannonica Suffr. (Chrysomelidae) — атлас жуков России — фото К. В. Макарова

Примечания 

Щитоноски (род)
Животные, описанные в 1844 году